Хасел може бити:

 Хасел (Везер), општина у округу Нинбург (Везер), у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Хасел (Алтмарк), општина у округу Штендал, у њемачкој покрајини Саксонија-Анхалт.